

Persone 
 William J. Street (1784-1847) – politico statunitense, padre di William C. Street
 William C. Street (1816-1893) – politico statunitense, figlio di William J. Street
 William Douglas Street Jr. (...) – artista statunitense

Urbanistica 
 Australia
 William Street – strada di Melbourne nel Victoria
 William Street – strada di Sydney nel Nuovo Galles del Sud
Irlanda
 William Street – strada di Limerick, nella provincia di Munster
Stati Uniti d'America
 William Street – strada di Carson City, nel Nevada
 William Street – strada di New York, nell'omonimo stato
 William Street Historic District – distretto storico di Vineyard Haven, nel Massachusetts